— японская фамилия. Известные носители:
 Акамацу (род)
 Акамацу Норимура (1277—1350) — японский самурайский полководец периода Намбокутё.
 Акамацу Мицусукэ (старший) (1381—1441) — японский самурайский полководец, сюго-даймё середины периода Муромати.
 Акамацу, Кэн (род. 1968) — японский мангака.
 Акамацу, Садааки (1910—1980) — японский ас, лётчик ВВС Императорского флота Японии во время Второй мировой войны.